Episodi de Le avventure di Lupin III, della prima serie, Le avventure di Lupin III, che conta 23 episodi. Lupin in questa serie indossa la giacca verde.

Episodi de Le nuove avventure di Lupin III, della seconda serie, Le nuove avventure di Lupin III, che conta 155 episodi. Lupin in questa serie indossa la giacca rossa.

Episodi di Lupin, l'incorreggibile Lupin, della terza serie, Lupin, l'incorreggibile Lupin, che conta 50 episodi. Lupin in questa serie indossa la giacca rosa.

Episodi di Lupin the Third - La donna chiamata Fujiko Mine, della quarta serie, Lupin the Third - La donna chiamata Fujiko Mine, che conta 13 episodi. Lupin in questa serie torna a vestire la giacca verde.

Episodi di Lupin III - L'avventura italiana, della quinta serie, Lupin III - L'avventura italiana, che conta 26 episodi. Lupin in questa serie indossa la giacca blu.

Episodi di Lupin III - Ritorno alle origini, della sesta serie, Lupin III - Ritorno alle origini, che conta 24 episodi. Lupin in questa serie indossa la giacca blu.

Episodi di Lupin III - Una storia senza fine, della settima serie, Lupin III - Una storia senza fine, che conta 24 episodi. Lupin in questa serie ritorna a indossare la giacca verde.